Даний список містить перелік дерев'яних церков Львівської області збудованих до 1990 року. Всього в Львівській області 782 дерев'яні церкви, датовані періодом від найдавнішої з 1502 року до середини ХХ століття, це найбільша кількість серед усіх областей України.

Жирним виділено пам'ятки архітектури національно значення, курсивом — місцевого значення.

Бродівський район 
В Бродівському районі, Львівської області нараховується 28 дерев'яних храмів.

Буський район 
На території Буського району, знаходиться 35 дерев'яних храмів.

Городоцький район 
На території району знаходиться 25 дерев'яних храмів.

Дрогобицький район 
На території Дрогобицького району збереглось найбільше дерев'яних храмів серед усіх районів області, загальною кількістю 68 церков.

Жидачівський район

Жовківський район

Золочівський район

Кам'янка-Бузький район

Миколаївський район

Мостиський район

Перемишлянський район

Пустомитівський район

Радехівський район

Самбірський район

Сколівський район

Сокальський район

Старосамбірський район

Стрийський район

Турківський район 
У Турківському районі збереглося, 46 дерев'яні храми.

Яворівський район 
У Яворівському районі 45 дерев'яних храмів

Львів 
У Львові находиться всього 5 дерев'яних храмів, два з яких на окраїнах міста, а 3 інші в скансені — Шевченківський гай. Всього на території скансену є 6 церков, в даний список входять лише 3, так як вони перенесені сюди з сіл Львівської області.

Примітки 

Списки храмів